Gehle steht für:

 Gehle, ein Nebenfluss der Weser in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
 Gehle (Rödinghausen), ein Naturschutzgebiet im Wiehengebirge

Gehle ist der Familienname folgender Personen:

 Cordt Plato von Schloen, genannt Gehlen, (1577–1650), Generalleutnant im Dreißigjährigen Krieg
 Cord Plato von Schloen, gen. Gehle (1661–1723), hannoverscher Verwaltungsbeamter
 Franz Gehle (1841–1895), deutscher Landrat und Historiker

Siehe auch
 Gehlen